XXVI турнир на Кубок России по волейболу памяти Константина Кузьмича Ревы проходил с 18 сентября по 15 декабря 2018 года с участием 14 команд Суперлиги и 9 команд высшей лиги «А». Обладателем трофея пятый раз подряд и восьмой раз в истории стал казанский «Зенит».

Предварительный этап 
Матчи предварительного этапа прошли с 18 сентября по 7 октября. По их результатам право продолжить выступление на турнире получили 13 участников — команды, занявшие в своих зонах 1—3-е места, и лучшая четвёртая команда среди всех зон, однако вместо челябинского «Динамо» в полуфинальный этап прошёл «Ярославич». Команды, имевшие в составе трёх и более игроков, выступавших за сборную России на чемпионате мира-2018 — «Зенит» Казань и «Динамо» Москва — выходили в полуфинальный этап независимо от результатов предварительного. В связи с финансовыми проблемами отказался от участия махачкалинский «Дагестан», который должен был сыграть в зоне 4.

Зона 1

Зона 2

Зона 3

Зона 4

Полуфинальный этап 
В играх полуфинального этапа не участвовал казанский «Зенит», получивший право принять «Финал четырёх». Остальные 12 команд распределены на 3 квартета «змейкой» на основании их положения в чемпионате России-2017/18. В финальный этап вышли победители групп.

Группа A (Новосибирск)

Группа Б (Москва)

Группа В (Сургут)

Финальный этап в Казани 
Жеребьёвка полуфинальных пар состоялась 12 ноября в Москве.

Полуфиналы 
14 декабря

Финал 

Самым ценным игроком «Финала четырёх» признан Максим Михайлов.

См. также 
 Чемпионат России по волейболу среди мужчин 2018/2019

Примечания

Ссылки 
 Положение о Кубке России по волейболу 2018 года среди мужских команд памяти Константина Ревы
 Результаты на сайте Всероссийской федерации волейбола

2018 год в волейболе